Список станцій Українських залізниць

П